Голография:

 Голография — набор технологий для точной записи, воспроизведения и переформирования волновых полей.
 «Голография» — специализированное предприятие, производитель голографических защитных элементов.